Foramen ist ein häufiger Namensbestandteil der anatomischen Nomenklatur (von lateinisch foramen, „Öffnung“, „Loch“; Plural foramina) und steht für:

 Foramen apicale, Öffnung an der Wurzelspitze des Zahnes
 Foramen caecum (von lat. caecus, „blind“), beim Erwachsenen ein „blind endendes“ Loch
 Foramen caecum linguae, auf dem Zungenrücken, siehe Zunge
 Foramen caecum, im Hirnstamm, siehe Medulla oblongata
 Foramen caecum ossis frontalis, auf der Innenfläche der Stirnbeinschuppe, siehe Stirnbein
 Foramen caecum dentis, eine Einziehung auf den Zahnflächen der oberen Schneidezähne
 Foramen infraorbitale, Unteraugenloch am Oberkiefer
 Foramen jugulare
 Foramen lacerum, in der Schädelbasis
 Foramen magnum, großes Hinterhauptloch an der Schädelbasis
 Foramen mandibulae, an der Innenseite des aufsteigenden Astes des Unterkiefers
 Foramen mentale, Kinnloch an der Außenseite des Unterkiefers
 Foramen Monroi, Verbindungsloch im inneren Liquorraum des Gehirns, siehe Hirnventrikel
 Foramen nutricium, Ernährungsloch im Knochenmantel von Röhrenknochen
 Foramen obturatum, großes Loch im Hüftbein
 Foramen ovale (Herz), Foramen ovale (Schädel), Foramen ovale (Schulter)
 Foramen parietale, Foramina parietalia permagna, am Oberrand des Scheitelbeines
 Foramen pterygomaxillaris
 Foramen pterygopalatinum
 Foramen rotundum, im mittleren Schädelbereich (Fossa cranii media)
 Foramen sphenopalatinum
 Foramen spinosum
 Foramen sternale, ein Verknöcherungsdefekt im Sternum
 Foramen supraorbitale, im Stirnbein über den Augenbrauen
 Foramen transversarium, Querfortsatzloch, siehe Halswirbel
 Foramen vertebrale, Wirbelloch, siehe Wirbel (Anatomie)
 Foramen der Netzhaut, Löcher in der Netzhaut (z. B. Makulaforamen) mit unterschiedlicher Form (Hufeisen, oval, rund) und Ursache